Паломеро ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Трасьерра-Тьеррас-де-Гранадилья. Занимает площадь 20 км². Население — 450 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 115 км.

Покровителем города считается святой Грегорио.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Касереса